Грачёв, Виктор:
 Грачёв, Виктор Александрович (род. 1956) — советский и украинский футболист, украинский футбольный тренер.
 Грачёв, Виктор Васильевич (1923—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, начальник Комплекса испытаний, Герой Социалистического Труда.
 Грачёв, Виктор Васильевич (1949—2018) — советский и российский государственный деятель, член Общественной палаты РФ.
 Грачёв, Виктор Георгиевич (1907—1991) — генерал лейтенант авиации, Герой Советского Союза.